Кондёр:
 Кондёр — горный массив в Аяно-Майском районе Хабаровского края России.
 Кондёр — река, берущая начало на склонах горного массива Кондёр.
 Кондёр — сленговое просторечное название .

См. также